Fliegerkosmonaut der DDR steht für:

 die Auszeichnung Fliegerkosmonaut der Deutschen Demokratischen Republik
 das Schiff Neptun 421, das ursprünglich den Namen Fliegerkosmonaut der DDR Sigmund Jähn trug.